Arzberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Arzberger (1772–1822), Astronom, Gymnasialprofessor in Coburg, Geheimer Rat und Präsident der Regierung des Fürstentums Lichtenberg und Kammerpräsident in Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Friedrich Arzberger (1833–1905), österreichischer Technologe
 Heinz Arzberger (* 1972), österreichischer Fußballspieler
 Johann Arzberger (1778–1835), österreichischer Maschinenbautechniker
 Moriz Arzberger (1827–1892), österreichischer Erfinder der Seeleuchte
 Stefan Arzberger (* 1972), deutscher Geiger

Arzberger ist der Name folgender Unternehmen:
 Arzberger (Unternehmen), österreichische Likörmanufaktur
 Arzberger (Möbelversand), ehemaliges großes Möbelversandhaus 

Siehe auch:
 Arzberg